Mistrzostwa świata juniorów w wioślarstwie – coroczna międzynarodowa impreza wioślarska, organizowana pod egidą FISA. W zawodach startują zawodnicy w wieku juniorskim (urodzeni do 31 grudnia w roku ukończenia 18 lat). Następnie ci zawodnicy są klasyfikowani jako poniżej 23. roku życia. W latach olimpijskich zawody odbywają się w tym samym miejscu, co mistrzostwa świata seniorów.

Mistrzostwa odbywają się od 1967 roku (jako Młodzieżowe Regaty FISA). W 2020 roku się nie odbyły z powodu pandemii COVID-19. Od 1970 roku zawody były mistrzostwami juniorów FISA, a od 1985 roku mistrzostwami świata juniorów.

Wiele europejskich federacji wioślarskich wysyła na regaty Coupe de la Jeunesse zawodników nie spełniających standardów na mistrzostwa świata.

Mistrzostwa

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

 
Wioślarstwo